Э́рвин Лёвенсон (; 31 августа 1888, Торн — 22 января 1963, Тель-Авив) — немецкий литератор еврейского происхождения (писал под псевдонимом «Голо Ганги»), один из основателей и активных деятелей экспрессионистского «Нового клуба», впоследствии — деятель сионистского движения.

Биография 
Родился в семье берлинского дантиста и до 1894 года рос в Берлине. Изучал в «Гимназии Фридриха-Вильгельма» юриспруденцию, затем философию, медицину, психологию, биологию и германистику.

В 1908 году вступил в студенческое «Свободное научное общество», где познакомился с литератором Куртом Хиллером. Вместе с ним и поэтом Якобом ван Годдисом в 1909 году они основали литературный «Новый клуб», где Лёвенсон регулярно выступал под псевдонимом «Голо Ганги». Состоял и активно участвовал в акциях клуба до его закрытия в 1914 году.

Был автором статьи «Новый пафос» (), в которой сформулировал ряд философских и эстетических установок раннего экспрессионизма. В честь этой статьи литературно-музыкальные вечера «Нового клуба» назвали «Неопатетическим кабаре».

Был одним из близких друзей поэта-экспрессиониста Георга Гейма. В 1912 году после трагической гибели Гейма вместе с издателем Куртом Пинтусом спас от уничтожения его архив. Часть неопубликованного наследия Гейма была издана Лёвенсоном посмертно в виде сборника «Небесная трагедия». Впоследствии увёз архив Гейма с собой в эмиграцию, чем, вероятно, спас его от уничтожения нацистами, объявившими экспрессионизм «дегенеративным искусством». Лёвенсону (Голо Ганги) посвящено одно из стихотворений Гейма («Моя душа»). Также был хранителем архива и публикатором Якоба ван Годдиса.

Под влиянием лекций Мартина Бубера примкнул к сионистскому движению. В 1933 году через Париж эмигрировал в Палестину.

Литература 
 Hans Tramer: Berliner Frühexpressionisten. Leben und Schaffen von Erwin Loewenson. In: Bulletin des Leo-Baeck-Instituts 1963: 6, 245—254
 David Baumgardt: Vom Neopathos zum Pentateuch. In:Aufbau (New York), 15. Februar 1963

Немецкие писатели
Писатели Германии
Персоналии:Сионизм